Le mot  en anglais signifie « gribouillage », C’est une discipline en dessin inspirée de l’art africain et des travaux de l’artiste Keith Haring qui s’appuie sur la répétition d’un ou de plusieurs motifs. Popularisé par les réseaux sociaux, on parle maintenant de Doodle Art. Remplissant toute la surface du support, les motifs sont généralement assemblés en improvisation mais l’ensemble forme un tout unique.
 Les , des logos utilisés de manière temporaire par le moteur de recherche .
 , un chant patriotique américain.
 Doodlebops, une émission canadienne musicale pour la jeunesse.
 Doodle.com, un site web de planification
 Un snickerdoodle est un type de biscuit

Notes et références

Article connexe
 Crobard